Будогощь — название населённых пунктов:

 Будогощь — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Будогощь — посёлок городского типа в Киришском районе Ленинградской области России.
 Будогощь — железнодорожная станция в посёлке Будогощь Ленинградской области России.

См. также 
Быдгощ — город в Польше